Cette page contient les pages d'homonymie de An-Nasr, An Nasr et an-Nasr.

An-Nasr peut désigner :
 An-Nasr (Le Secours Divin), la  sourate du Coran.

An Nasr peut désigner :
 An Nasr (La Victoire), un quotidien régional de l'est algérien.

 Abu Yaqub Yusuf an-Nasr (?-1307), un sultan mérinide.